Pinsel steht für:

 Pinsel, ein Werkzeug, mit dem Tinte oder Farbe aufgetragen werden kann
 Pinsel (Fahne), in Fahnen- und Wappenkunde für ein schottisches Abzeichen
 in der Waidmannssprache der Begriff für das längere Haarbüschel am Penis des Schalenwildes, siehe Schalenwild

Pinsel ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Pinsel, Jan Jerzy Pinzel; deutschstämmiger Bildhauer und Holzbildhauer im Königreich Polen

Siehe auch: